

Нові Мамеї — присілок, Канаський район, Чувашія
 Нові Мамеї — виселок, Канаський район, Чувашія

Див. також 
 Кармамеї